Lebert er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Benjamin Lebert (født 1982) – tysk forfatter
 Hermann Lebert (1813–1878) – tysk mediciner
 Sigmund Lebert (1821–1884) – tysk musikpædagog

Efternavne